Ники́та Игоревич Меглинский (5 января 1995, Саратов, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился в Саратове в 1995 году. В возрасте трёх лет переехал с семьёй в Англию. Первая футбольная команда — «Милтон-Кинс Уондерерз» (англ. MK Wanderers FC), которая выступала в первой лиге графства Бедфордшир. В Англии провёл более десяти лет, после чего его отец получил приглашение преподавать в новозеландском Университете Отаго.

В Новой Зеландии дебютировал в «Данидин Техникал» (англ. Dunedin Technical) на молодёжном уровне в 2009 г. Дважды, в 2011  и в 2012  гг, в составе юношеской команды Новой Зеландии принимал участие в международном юношеском футбольном турнире «Молочный кубок» (англ. Milk Cup), с 2015 известном как Суперкубок NI (англ. SuperCupNI). С 2011 в составе молодёжной команды «Саутерн Юнайтед» (англ. Southern United FC) участвует в чемпионате Новой Зеландии по футболу, известного также как Bысшая лига АСБ - Bысшая лига Новой Зеландии. Автор лучшего гола в решающем для команды мачте с «Нельсон Фалконс» (англ. Nelson Falcons), забитым на 12-й минуте . В 2014 приглашён в состав основной команды «Саутерн Юнайтед» . Будучи самым молодым игроком участвовал в трёх играх команды в 2014-2015 г. В 2015 капитан команды«Грин Айленд» (англ. Green Island FC), выступающей в Чемпионате Южного Острова Новой Зеландии (англ. FootballSouth Premier League) .

В конце 2015-го семья переезжает в Финляндию. 1 января 2016 Меглинский подписал контракт с клубом третьей лиги Финляндии «ОПС» (англ. Oulun Palloseura (OPS)), который стал победителем лиги Какконен (фин. Kakkonen) и перешел на следующий уровень Юккёнен (фин. Ykkönen). По окончании сезона стал свободным агентом, в августе 2017 подписал контракт с клубом .

Семья 
Отец Игорь Меглинский работает профессором сразу в нескольких университетах мира, преподаёт лазерную физику. Мать — преподаватель в школе бизнеса.

Примечания

Ссылки 
 Блог Воспитанник Sports.ru "Поговорили с футболистом-путешественником" 
«Танцуя перед соперником хаку, чувствовал, будто сам иду на войну». Приключения русского футболиста в Новой Зеландии
 Otago Milk Cup team 2011
 Otago Milk Cup team 2012
 "In the deep south Nikita Meglinski was the toast of Otago after his 12th minute goal was the difference in the South Island derby with the Nelson Falcons..."
 Football: Rejigged defence has a vital role
 «Football: Cliffhanger at Tahuna ends in draw».

Футболисты России
Футболисты Англии
Игроки ФК «Саутерн Юнайтед»
Игроки ФК ОПС
Игроки ФК «Пеймари Юнайтед»